L'énergie de vaporisation est l'énergie requise pour vaporiser une substance à sa température de vaporisation. L'énergie de vaporisation de l'eau est d'environ 540 calories par gramme, soit 2250 J/g (cette énergie dépend de la température et de la pression).

En chimie, l'énergie de vaporisation est généralement exprimée en kilojoules par mole.

Énergie de vaporisation des éléments chimiques

Voir aussi 
 Enthalpie de vaporisation

Energie de vaporisation
Enthalpie
Forme d'énergie